Anda kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Anda (Pangasinan), kommun, 
 Anda (Bohol), kommun

Kina 

 Daqing (ort), Heilongjiang, 
 Anda Shi (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Anda (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang,

Norge 

 Anda (udde), Sogn og Fjordane fylke, Gloppen, 
 Anda (ö), Nordland fylke, Øksnes, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar